Hunayn, Hunain, Honayn, Honaïn ou Honaïne est un mot arabe qui peut être soit  ( « nostalgie »), soit , pouvant désigner :

Toponyme 
  en Arabie saoudite
 Honaïne en Algérie

Histoire 
 Bataille de Hunayn, bataille des débuts de l'islam

Anthroponyme 
 Hunayn ibn Ishaq (809–873), médecin et traducteur vivant à Bagdad
 Ishaq ibn Hunayn (–), médecin et traducteur, fils du précédent

Culture 
 Il est revenu avec les bottines de Honaïn, proverbe arabe
 Honayn's Shoe, court-métrage d'animation égyptien